Rhodococcus är ett släkte av insekter. Rhodococcus ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skålsköldlöss
Rhodococcus